Banjarejo kan syfta på följande platser:

Indonesien 

 Banjarejo, Kuwarasan, by, 
 Banjarejo, Puring, by, 
 Banjarejo, Ngariboyo, 
 Banjarejo, Yogyakarta, by, 
 Banjarejo, Purworejo, by, 
 Banjarejo, Demak, by, 
 Banjarejo, Pakis, by, 
 Banjarejo, Taman, by, 
 Banjarejo, Dagangan, by, 
 Banjarejo, Pekalongan, by, 
 Banjarejo, Grobogan, by, 
 Banjarejo, Kendal, by, 
 Banjarejo, Ngantang, 
 Banjarejo, Barat, by, 
 Banjarejo, Nganjuk, by, 
 Banjarejo, Kedungpring, by, 
 Banjarejo, Tulungagung, by, 
 Banjarejo, Karangbinangun, by, 
 Kecamatan Banjarejo, distrikt, Jawa Tengah, 
 Banjarejo, Magelang, by, 
 Banjarejo, Sukodadi, by, 
 Banjarejo, Plemahan, by, 
 Banjarejo, Bojonegoro, by, 
 Banjarejo, Padangan, by,

Se även
Banjarjo

Robotskapade Indonesienförgreningar